Hertha Firnberg Schule steht für:
 Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus in Wien-Donaustadt
 Hertha Firnberg Schule (Volksschule) in Wienerberg City
 Dr. Hertha Firnberg Schule in Wiener Neustadt, Neue Niederösterreichische Mittelschule (NNÖMS), Bilingual Junior High School